Летняя Универсиада 2019 () — всемирные студенческо-молодёжные спортивные соревнования 30-й (XXX) летней Универсиады, которые проходили с 3 по 14 июля 2019 года в итальянском городе Неаполе.

Выбор места проведения 
14 июня 2012 года министр спорта Бразилии , объявил, что после неудачи с Универсиадой 2017, страна будет бороться за право проведение летней Универсиады 2019. 11 декабря 2012 года Азад Рагимов, министр молодёжи и спорта Азербайджана, объявил, что после получения права принимать у себя I Европейские игры, Азербайджан подал заявку на проведение летней Универсиады 2019 года в Баку. 31 января 2013 года, вице-председатель олимпийского комитета Венгрии Миклош Тот заявил, что Венгрия подала заявку на проведение летней Универсиады 2019 или 2021 года.

3 апреля 2013 года FISU объявила о трёх городах-кандидатах на проведение соревнований:

 Баку,  — ранее Универсиады не проводились;
 Бразилиа,  — в 1963 году летняя Универсиада проходила в бразильском городе Порту-Алегри;
 Будапешт,  — ранее Венгрия принимала летнюю Универсиаду 1965 года в Будапеште.

31 октября 2013 года Азербайджан снял свою кандидатуру, сославшись на то, что в ближайшее время в стране пройдут четыре крупных международных соревнования: чемпионат Европы по художественной гимнастике 2014, Европейские игры 2015, шахматная олимпиада 2016 и Исламские игры солидарности 2017. Будапешт — организатор чемпионата мира по водным видам спорта 2017 года — также оказался не готов к приёму двух крупных мероприятий подряд, оставив Бразилию единственным кандидатом. 9 ноября 2013 года на заседании исполкома FISU в Брюсселе было объявлено, что юбилейные летние студенческие игры в 2019 году состоятся в Бразилии. Однако спустя год новый глава города Бразилиа заявил, что город не может взять на себя проведение соревнований.

5 марта 2016 года FISU объявила новую столицу летней Универсиады 2019 года — итальянский город  Неаполь. Для Италии летняя Универсиада 2019 года стала уже четвёртой в истории: первая Универсиада прошла в 1959 году в Турине, этот же город принял и шестые студенческие игры в 1970 году. Через пять лет итальянская столица Рим принимала восьмую летнюю Универсиаду. Шесть раз Италия принимала зимнюю Универсиаду, в Неаполе она прошла в 1996 году.

Виды спорта 
Соревнования прошли по 18 видам спорта:

  Баскетбол  ()
 Водные виды спорта
  Водное поло  ()
  Плавание  ()
  Прыжки в воду  ()
  Волейбол  ()
 Гимнастика
  Спортивная гимнастика  ()
  Художественная гимнастика  ()
  Дзюдо  ()
  Лёгкая атлетика  ()
  Настольный теннис  ()
  Парусный спорт   ()
  Регби-7  ()
  Стрельба  ()
  Стрельба из лука  ()
  Теннис   ()
  Тхэквондо  ()
  Фехтование  ()
  Футбол  ()

Календарь 
Соревнования летней Универсиады 2019 года проходили со 2 по 14 июля.

Участники 

 
 
 
 
 
 
 
  Бангладеш
 
  Бельгия
  Болгария
  Бразилия
  Буркина-Фасо
  Великобритания
  Венгрия
  Виргинские острова
  Германия
  Гондурас

  Гонконг
  Грузия
  Дания
  Египет
  Замбия
  Зимбабве
  Израиль
  Индия
  Индонезия
  Иран
  Ирландия
  Испания
  Италия
  Казахстан
  Канада
  Кипр
  Китай
  КНДР

  Колумбия
  Коморские острова
  Косово
  Коста-Рика
  Латвия
  Ливан
  Литва
  Лихтенштейн
  Макао
  Малайзия
  Мексика
  Молдавия
  Монако
  Монголия
  Нигерия
  Нидерланды
  Новая Зеландия

  ОАЭ
  Оман
  Палестина
  Парагвай
  Польша
  Португалия
  Россия
  Румыния
  Сан-Марино
  Саудовская Аравия
  Северная Македония
  Сингапур
  Словакия
  Словения
  США
  Сьерра-Леоне
  Таиланд
 

  Туркменистан
  Турция
  Узбекистан
  Украина
  Уругвай
  Филиппины
  Финляндия
  Франция
  Хорватия
  Чили
  Чехия
  Швейцария
  Швеция
  Шри-Ланка
  Эстония (51)
  ЮАР
  Южная Корея
  Япония

Все страны Океании, кроме Австралии и Новой Зеландии, не прислали своих представителей на соревнования, в связи с проведением в эти же числа Тихоокеанских игр в Апиа.

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 

 Сайт Международной федерации студенческого спорта

Летняя Универсиада 2019